Кемніц ():

Населені пункти 
 Кемніц (Саксонія) () — місто в Саксонії, в традиційній передачі — Хемніц.
 Кемніц (Грайфсвальд) () — селище під Грайфсвальдом в Німеччині.
 Кемніц (Дрезден) () — квартал Дрездена.
 Кемніц (Бургштайн) () — село в Саксонії, тепер частина комуни Бургштайн.
 Кемніц (Бернштадті) () — село в Саксонії, тепер частина міста Бернштадті-на-Айген.

Особи 
 Йоганн Фрідріх Кемніц () — німецький юрист.
 Ханс Артур фон Кемніц (, 1870—1955) — німецький дипломат та політик.